Геннадий Яковлевич Грицай (9 декабря 1937 — 7 декабря 2020) ― советский, российский педагог. Народный учитель СССР (1986).

Биография 
Геннадий Грицай родился 9 декабря 1937 года (по другим источникам — в 1933) в селе с. Родыки (ныне Красногвардейского района, Ставропольский край).

В 1960 году окончил Ставропольский педагогический институт (физико-математический факультет).

Педагогическую деятельность начал в 1960 году в посёлке Барит (ныне Урск) Кемеровской области.

С 1963 года — учитель физики в школе № 44 Миасса Челябинской области. Создал собственные методики преподавания, проводил лекции, семинары, интегрированные уроки, физические практикумы, лабораторные работы в оборудованном совместно с учениками кабинете физики, признанном одним из лучших в области.

Общий стаж в системе школьного образования составляет 48 лет.

Челябинским отделением общества «Знание» и Челябинским областным институтом усовершенствования учителей опубликованы материалы из опыта работы Г. Грицая (1987).

Скончался 7 декабря 2020 года в Миассе. Похоронен на Северном кладбище.

Семья 
 Трое сыновей: Олег, окончил ЧПИ (ныне ЮУрГУ) по специальности «динамика и прочность машин»; Сергей, окончил Свердловский институт народного хозяйства (торгово-экономический факультет) и Челябинский юридический институт; Игорь, выпускник стоматологического отделения Ставропольской медицинской академии, кандидат медицинских наук.

Звания и награды 
 Заслуженный учитель школы РСФСР (1980)
 Народный учитель СССР (1986)
 Медаль «За трудовое отличие» (1976)
 Значок «Отличник народного просвещения РСФСР» (1975)
 Почётный гражданин Миасса (1993)

Примечания 

Выпускники Ставропольского государственного университета
Почётные граждане Миасса
Похороненные в Миассе